Alberto Stegeman (1971), een Nederlandse journalist en presentator
Bernard Stegeman, een Nederlands schrijver
Eva Stegeman (1971), een Nederlandse violiste
John Stegeman (1976), een Nederlandse voetballer